NOZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Novokuzneck-Spičenkovo (Russia)
 noz – codice ISO 639-3 della lingua nayi